Ана Осоріо (; нар. 12 квітня 1987) — колишня сальвадорська тенісистка.
 Джонатан Осоріо (,  6 грудня 1992, Торонто) — канадський футболіст, півзахисник клубу «Торонто»   та національної збірної Канади.
 Дієго Осоріо (,  21 липня 1970) — колумбійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Йордан Осоріо (,  10 травня 1994, Баринас) — венесуельський футболіст, захисник італійського клубу «Парма» та національної збірної Венесуели. Триразовий чемпіон Венесуели, чемпіон Росії, володар Кубка Росії.
 Маріано Осоріо (; 1777 — 1819) — іспанський військовик, рояліст, губернатор Чилі (1814—1815).
 Марія Каміла Осоріо Серрано () — колумбійська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату США серед дівчат, медалістка Юнацьких Олімпійських ігор.
 Іларіон Осоріо (; 21 жовтня 1928 — 1990) — парагвайський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Карлос Мануель Арана Осоріо (; 17 липня 1918 — 6 грудня 2003) — гватемальський військовик і політик, президент країни.
 Рікардо Осоріо (,  30 березня 1980, Уахуапан-де-Леон) — мексиканський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Сатурніно Осоріо (, 6 січня 1945 — 1980) — сальвадорський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Хосе Антоніо Осоріо (30 грудня 1900 — 12 жовтня 1984) — колумбійський прозаїк, автор оповідань, літературний критик, есеїст, політик і журналіст.
 Хуан Карлос Осоріо (,  8 червня 1961, Санта-Роса-де-Кабаль) — колумбійський футболіст.
 Хувенсіо Осоріо (, 1950) — парагвайський футболіст, що грав на позиції півзахисника.